Zickra bezeichnet:

 Zickra (Auma-Weidatal), ein Ortsteil der Stadt Auma-Weidatal im Landkreis Greiz in Thüringen
 Zickra (Berga), ein Ortsteil der Stadt Berga im Landkreis Greiz in Thüringen